1390 Abastumani – asteroide
Abastumani – stazione termale nella municipalità di Adigeni in Georgia